Shadows and Sunshine – film del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Shadows and Sunshine – film del 1914 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 Shadows and Sunshine – film del 1916 diretto da Henry King
 Shadows and Sunshine – film del 2011 diretto da Megan Wennberg